Basalt bezeichnet

 Basalt, ein basisches (SiO₂-armes) Ergussgestein
 Basalt  Deckname des Projektes „Dachs IV“ 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basalt (Colorado), im Eagle County
 Basalt (Idaho), im Bingham County
 Basalt (Nevada), im Mineral County

Sonstiges:
 Operation Basalt, Kriegshandlung im Zweiten Weltkrieg auf der Insel Sark, eine der Kanalinseln
 Basalt Lake, See im Southeast Fairbanks, Alaska
 Basalt Canal, Kanal im Bonneville County, Idaho
 Basalt Quarry, Mine im Cibola County, New Mexico

Siehe auch:
 Basalt Creek
 Basalt Point